Кудрявец — топоним:
 Кудрявец — историческая местность и ручей в столице Украины городе Киеве;
 Кудрявец (сельское поселение деревня Авдеевка) — деревня в Калужской области России;
 Кудрявец (сельское поселение село Кудрявец) — село в Калужской области России.

См. также 
 Сельское поселение «Село Кудрявец»